Валентина Фёдоровна Соломеева (урожд. Яковлева; род. 5 февраля 1948 года, Чувашская АССР, г. Канаш) — советская баскетболистка.

Биография 
Воспитанница Чебоксарской ДЮСШ №1. Чемпионка Чувашии в составе команды «Динамо».

Чемпионка Казахской ССР в составе команды «Буревестник».

Чемпион Всемирной универсиады студентов в составе студенческой женской команды СССР (1973). 

Окончила Алма-Атинский институт физической культуры (1973 год).

Мастер спорта СССР международного класса (1973) по баскетболу.

Работала преподавателем физкультуры в г. Алма-Ата (Казахстан).

Награды 
 Почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Казахстан;
 Почетная грамота Министерства спорта и туризма Республики Казахстан (2008);
 Знак почета.

Ссылки 
 Валентина Соломеева в Чувашской энциклопедии.

Баскетболисты СССР
Игроки ЖБК «Кайрат»
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎